Termín metagalaxie (původem v řeckých slovech  – česky za a  – česky galaxie) se používá ve více významech (přičemž několik různých významů se používá v astronomii):
 skupina galaxií – seskupení galaxií vázaných gravitací
 pozorovatelný vesmír – část vesmíru, ze které mohlo od vzniku vesmíru na planetu Zemi doputovat nějaké elektromagnetické záření
 vesmír – souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, který je obsahuje, zvaný též kosmos
 v prostředí počítačových her jde o označení pro několik vzájemně propojených virtuálních světů, které jsou navzájem propojené a které uživatelům umožňují pohybovat se mezi nimi